Cosme Vidal i Rosich (1869-1918), escriptor i editor català.
 Cosme Vidal Llàser (1912-1982), escriptor eivissenc.
 Cosme Vidal Juan (1930-2001), polític eivissenc.